U 20 oder U-20 bzw. U20 steht für:

 U 20, eine Altersklasse im Sport, siehe Klasseneinteilung im Sport
 U 20, eine Sendung des deutschen Privatsenders Pro Sieben, siehe U 20 (Fernsehsendung)
 U 20, eine Verkaufsbezeichnung einer Baureihe des Unimog 405.
 U 20, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

U 20 bezeichnet mehrere U-Boote:

 SM U 20, ein U-Boot der deutschen kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 SM U 20 (k.u.k. Marine), ein U-Boot der österreich-ungarischen Marine, siehe S.M. Unterseeboote #S.M. U 20, U 21, U 22, U 23.
 U 20 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 20 (Bundeswehr), ein U-Boot der deutschen Bundeswehr.

siehe auch:

 U-20-Fußball-Weltmeisterschaft

U20